Slovo servis má několik různých významů :

 servis (nádobí) – sada, soubor stolního a jídelního nádobí
 podání (sport), též servis – uvedení míče do hry v některých sportech (např.  tenise, v odbíjené, v nohejbalu apod.)
 podání (tenis), též servis – uvedení míče do hry v tenise

v obchodě
 stálá obchodní, technická a opravářská služba zákazníkům
 automobilový servis neboli autoservis nebo pneuservis
 prodejní servis
 odvozená slova – servisní středisko či servisní dílna
 servisní technik čili servisman
 dříve existoval též podnik či obchodní služba nazývaná složeným slovem multiservis

jiné významy
 informační servis neboli servis dat – zpravidla odborná informační služba, jež se zabývá vyhledáváním, zpracováváním a zpřístupňováním různých fakt a informací (ať už zdarma či za úplatu)

Externí odkazy